Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2019 (offiziell: Pioneer Hi-Bred World Men’s Curling Championship 2019) fand vom 30. März bis 7. April in Lethbridge (Kanada) im dortigen ENMAX Centre statt.

Wie im Vorjahr traten 13 Mannschaften an.

Schweden wurde Weltmeister gegen Gastgeber Kanada. Die Schweizer holten Bronze im Duell gegen die Überraschungsmannschaft aus Japan. Zuvor waren in der Endrunde (Play-off) die Schotten gegen Kanada und die USA gegen Japan in der Qualifikation ausgeschieden.

Die deutsche Mannschaft belegte den achten Platz.

Qualifikation 
Die folgenden Nationen qualifizierten sich für die Teilnahme:

Teams 
In diesen Besetzungen traten die Nationen an:

Round Robin

Tabelle 
Abkürzungen: DSC = Draw Shot Challenge

Erläuterungen: 

In der Spalte Direkter Vgl. sind die Siege und Niederlagen aus den Direktbegegnungen bei Gleichstand aufgeführt. Konnte dadurch keine Entscheidung herbeigeführt werden, entschied die DSC.

Ergebnisse 
Draw 1: 30. März 2019, 14:00 Uhr

Draw 2: 30. März 2019, 19:00 Uhr

Draw 3: 31. März 2019, 09:00 Uhr

Draw 4: 31. März 2019, 14:00 Uhr

Draw 5: 31. März 2019, 19:00 Uhr

Draw 6: 1. April 2019, 09:00 Uhr

Draw 7: 1. April 2019, 14:00 Uhr

Draw 8: 1. April 2019, 19:00 Uhr

Draw 9: 2. April 2019, 09:00 Uhr

Draw 10: 2. April 2019, 14:00 Uhr

Draw 11: 2. April 2019, 19:00 Uhr

Draw 12: 3. April 2019, 09:00 Uhr

Draw 13: 3. April 2019, 14:00

Draw 14: 3. April 2019, 19:00

Draw 15: 4. April 2019, 09:00 Uhr

Draw 16: 4. April 2019, 14:00 Uhr

Draw 17: 4. April 2019, 19:00 Uhr

Draw 18: 5. April 2019, 09:00 Uhr

Draw 19: 5. April 2019, 14:00 Uhr

Draw 20: 5. April 2019, 19:00 Uhr

Finalrunde

Turnierbaum

Ergebnisse 
Viertelfinale: 6. April 2019, 09:00 Uhr

Halbfinale 1: 6. April 2019, 14:00 Uhr

Halbfinale 2: 6. April 2019, 19:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 7. April 2019, 12:00 Uhr

Finale: 7. April 2019, 17:00 Uhr

Endstand

Auszeichnungen 
Folgende Spieler wurden von der World Curling Federation als All-Star-Team ausgezeichnet:

Kim Soo-yhuk aus Südkorea wurde bei der Weltmeisterschaft zum Sieger des Collie Campbell Memorial Awards gewählt.

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Herren
Weltmeisterschaft Herren
Sportveranstaltung in Lethbridge
Curling (Kanada)